|-
| (67901) 2000 WP90||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67902) 2000 WY92||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67903) 2000 WV94||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67904) 2000 WJ96||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67905) 2000 WN96||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67906) 2000 WD97||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67907) 2000 WL97||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67908) 2000 WF98||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67909) 2000 WJ98||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67910) 2000 WC100||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67911) 2000 WN100||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67912) 2000 WA101||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67913) 2000 WC103||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67914) 2000 WJ104||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67915) 2000 WG105||||26 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67916) 2000 WU105||||28 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67917) 2000 WU109||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67918) 2000 WW109||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67919) 2000 WW111||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67920) 2000 WB113||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67921) 2000 WG113||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67922) 2000 WN113||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67923) 2000 WR113||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67924) 2000 WJ115||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67925) 2000 WA116||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67926) 2000 WN118||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67927) 2000 WB120||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67928) 2000 WH122||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67929) 2000 WL122||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67930) 2000 WP122||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67931) 2000 WD123||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67932) 2000 WX125||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67933) 2000 WR127||||17 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67934) 2000 WY133||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67935) 2000 WU134||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67936) 2000 WP135||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67937) 2000 WT137||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67938) 2000 WV137||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67939) 2000 WO142||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67940) 2000 WT143||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67941) 2000 WX143||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67942) 2000 WX144||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67943) 2000 WP151||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67944) 2000 WB152||||30 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (67945) 2000 WW152||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67946) 2000 WH153||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67947) 2000 WR153||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67948) 2000 WV156||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67949) 2000 WY159||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67950) 2000 WX160||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67951) 2000 WB161||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67952) 2000 WH166||||24 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67953) 2000 WN166||||24 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67954) 2000 WW166||||24 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67955) 2000 WT167||||24 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67956) 2000 WW167||||24 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67957) 2000 WX168||||25 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67958) 2000 WK170||||24 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67959) 2000 WB171||||24 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67960) 2000 WB173||||25 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67961) 2000 WO173||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67962) 2000 WG175||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67963) 2000 WX176||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67964) 2000 WJ178||||28 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67965) 2000 WX181||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67966) 2000 WZ183||||30 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67967) 2000 WB188||||16 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67968) 2000 WN190||||18 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67969) 2000 WO191||||19 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67970) 2000 WW195||||22 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (67971) 2000 XP1||||3 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67972) 2000 XC4||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67973) 2000 XV5||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67974) 2000 XP6||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67975) 2000 XW6||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67976) 2000 XA7||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67977) 2000 XZ7||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67978) 2000 XE10||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 67979 Мішелорі (Michelory)||||4 грудня 2000||Ле-Крезо||Жан-Клод Мерлен
|-
| (67980) 2000 XU10||||4 грудня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (67981) 2000 XM12||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67982) 2000 XH16||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67983) 2000 XY16||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67984) 2000 XC17||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67985) 2000 XD17||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67986) 2000 XJ17||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67987) 2000 XX18||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67988) 2000 XM19||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67989) 2000 XV20||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67990) 2000 XA21||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67991) 2000 XE21||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67992) 2000 XU22||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67993) 2000 XD24||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67994) 2000 XX24||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67995) 2000 XU25||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67996) 2000 XX28||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67997) 2000 XA29||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67998) 2000 XQ31||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67999) 2000 XC32||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68000) 2000 XM32||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

67900